Lista portów lotniczych w Czechach, zgrupowanych pod względem typu i posortowanych alfabetycznie

Linki zewnętrzne 
 
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 
 World Aero Data
 A-Z World Airports

 
Czechy